Borbolya (növénynemzetség)
 Borbolya (település)
 Borbolya (keresztnév)